fdisk (Microsoft) – comando presente nei sistemi operativi Microsoft per partizionare il disco rigido
fdisk (Unix) – programma di partizionamento del disco rigido per sistemi Unix e Unix-like